spinka – inaczej: oczep  (w budownictwie)
  spinka (Rickenella) – rodzaj grzybów
 spinka – inaczej spinacz biurowy
 codzienny użytek:
 żabka (spinka zaciskowa ze sprężynką) – kilka znaczeń
 spinki do mankietów – spinka do spinania mankietu rękawa koszuli
 spinka do krawata lub muszki
 spinka do włosów